Smolany – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Puńsk
 Smolany – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Smolany – wieś na Białorusi położona w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim
 Smolany – wieś na Białorusi położona w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim

inne
 Smolany – stacja kolejowa na Białorusi położona w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w miejscowości Zośkawa. Położona jest na linii Orsza – Lepel.